Le mois de pluviôse est le cinquième mois du calendrier républicain français correspondant à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 20 janvier au 18 février du calendrier grégorien. Il suit le mois de nivôse et précède ventôse.

Étymologie 
Il tirait son nom « des pluies qui tombent généralement avec plus d'abondance de janvier en février », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le  () par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ». Dérivé ou inspiré du latin pluviosus « pluvieux » et de pluvia « pluie ».

Le décret du  () orthographiait le nom du mois pluviose, sans accent circonflexe. L'ajout généralisé de cet accent s'est installé progressivement, à une époque ultérieure indéterminée.

Postérité 
Le nom de ce mois a été rendu célèbre par le sonnet de Charles Baudelaire Spleen I, des Fleurs du mal.

Calendrier 
Il correspondait à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 20 janvier au 18 février du calendrier grégorien.

L'ère républicaine s'étant achevée le  1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de pluviôse an XIV.

Armée 
La Classe Pluviôse désigne des sous-marins français (comme le Pluviôse (Q51)).

Notes et références 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna